Кохо́вський — українське й польське прізвище.
 Веспасіян Геронім Коховський (1633—1700) — державний та військовий діяч, поет, письменник, історик часів Речі Посполитої.
 Коховський Всеволод Порфирійович (1835—1897) —  педагог, письменник, генерал-лейтенант, збирав та зберігав малярську спадщину Тараса Шевченка.

Українські прізвища
Польські прізвища